Stanisław Kaźmierczak (1931–2004), artysta rzeźbiarz
 Stanisław Kaźmierczak (1914–2003), piłkarz, reprezentant Polski
 Stanisław Kaźmierczak (ur. 1950), polski hokeista na trawie, olimpijczyk